Lützow névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Lützow, település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomerániaban

Személyek
 Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow (1782 – 1834) porosz tábornok
 Heinrich von Lützow zu Drey-Lützow und Seedorf gróf (1819–1900), osztrák-magyar diplomata, államtitkár
Günther Lützow (1912 – 1945) német harci pilóta
Hajók
 SMS Lützow 1913-as építésű csatacirkáló
 Lützow zsebcsatahajó (egykori nevén Deutschland)
 Lützow nehézcirkáló